Jefferis ist der Familienname von:

 Albert W. Jefferis (1868–1942),  US-amerikanischer Politiker
 Barbara Jefferis (1917–2004), australische Autorin
 Frank Jefferis (1884–1938), englischer Fußballspieler
 Joshua Jefferis (* 1985), australischer Turner
 Millis  Jefferis (1899–1963), britischer General
 Vaughn Jefferis (* 1961), neuseeländischer Reiter 

Siehe auch: 
 Jefferies